kurnik – budynek gospodarczy przeznaczony do hodowli drobiu
 kurnik – potrawa wschodnioeuropejska, rodzaj kulebiaka
 Kurnik (gry online z jajami) – strona internetowa z darmowymi grami online
 Kurnik – dawna nazwa miasta Kórnik w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim